

Astronomia 
 Morse – cratere lunare
 8672 Morse – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Canada
 Morse No. 165 – municipalità rurale del Saskatchewan
 Stati Uniti d'America
 Morse – villaggio della Parrocchia di Acadia, Louisiana
 Morse – census-designated place della Contea di Hansford, Texas
 Morse – città della Contea di Ashland, Wisconsin

Persone
 Sant'Enrico Morse – sacerdote e religioso gesuita inglese, martire a Tyburn
 Jedidiah Morse – geografo statunitense
 Jeremy Morse – banchiere, enigmista e compositore di scacchi britannico
 Samuel Morse – pittore, inventore e storico statunitense, ideatore del Codice Morse
 Bob Morse – cestista statunitense

Altro 
 Codice Morse o alfabeto Morse – sistema per trasmettere lettere, numeri e segni di punteggiatura per mezzo di un segnale in codice ad intermittenza
 Inspector Morse – serie televisiva britannica, tratta dai romanzi di Colin Dexter
 Harmon Northrop Morse – medico e scienziato.
 Lemma di Morse – in meccanica analitica il teorema che descrive la topologia delle orbite nello spazio delle fasi in un intorno dei punti critici
  – sommergibile francese classe Requin